Mikhail Lermontov bezeichnet:

Mikhail Lermontov (Schiff), ein sowjetisches Kreuzfahrtschiff

Siehe auch:
 Michail Jurjewitsch Lermontow (1814–1841), russischer Dichter